Hans Glauning ist der Name folgender Personen:

* Hans Glauning (Offizier) (1868–1908), deutscher Offizier
 Hans Glauning (NS-Funktionär) (1906–1973), deutscher Studentenfunktionär und Rechtsanwalt